Адреналін — кінокомплекс в Луцьку, що розташований СРК «Adrenalin City» за адресою вул. Карбишева, 1.

Історія 
Відкриття кінокомплексу відбулося 15 січня 2010 р. Було відкрито 2 зали.

18 квітня 2010 р. було відкрито ще одну залу на 146 місць.

Опис 
Наразі у кінотеатрі функціонує три зали:
 «Червона» - розрахована на 204 місця (10 рядів);
 «Синя» - розрахована на 146 місць (11 рядів);
 «Срібна» - розрахована на 41 місце. 

Загальна кількість місць у 3-ох залах становить 391 місце.

Кінокомплекс оснащений новітньою звуковою системою «DOLBY DIGITAL SURROUND-EX», кінопроєкційним обладнанням та м‘якими комфортними кріслами. Глядачам пропонуються до перегляду тільки ліцензійні фільми.

Кінозали працюють з 9:00 до 00:00.

Посилання 
 Офіційний сайт кінокомплексу «Адреналін» 

Луцьк
Культура Волинської області
Споруди, збудовані 2010